Recalcitrant (fr. récalcitrant) o persoană care se opune mereu, care nu se lasă convins; încăpățânat, refractar, rebel, îndărătnic, indisciplinat, nesupus.

În perioada unei dictaturi, asemenea persoane au avut mult de suferit din cauza autorităților.

Un exemplu din anii 1873 ,1874 în Ausgburg, provincia Hessen-Nassau, Germania, un preot s-a ridicat împotriva dogmelor religioase prusace și a inițiat așa numită "Althessische Kirche" (Biserica Veche din Hessa).

În literatura română poate fi de asemenea întâlnit un personaj recalcitrant în opera lui Caragiale, Cănuță om sucit, care la exhumare a fost găsit sucit în groapă.

Semințe recalcitrante
Semințele care nu supraviețuiesc desicării și frigului în cursul conservării ex situ se numesc semințe recalcitrante.

Stocarea semințelor recalcitrante este supusă unor cerințe mai speciale decât a semințelor comune. Aceasta se datorează marii sensibilități la pierderea apei, care impune conservarea în condiții de umiditate ridicată. Dar un nivel ridicat de umiditate internă favorizează atacul de către microorganisme și o începere prematură a germinării. Nici stocarea la temperaturi scăzute, care ar putea împiedica apariția celor două probleme, nu reprezintă o soluție aplicabilă, deoarece temperaturile scăzute, aproape de sau sub 0°C distrug și ele semințele. Exemple de semințe recalcitrante sunt cele de avocado, mango și cacao.

Articole despre adjective